Kaur kan syfta på:

Kaur (sikhism) – obligatoriskt efternamn på en döpt sikhisk kvinna
Amrit Kaur (1869–1964), prinsessa av Kapurthala och indisk politiker